Cotton kan syfta på:

 Cotton (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Cotton (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi
 Cotton, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Cotton, Suffolk – en ort i Mid Suffolk, Suffolk, England
 Cotton County – ett administrativt område i Oklahoma, USA

Se även
 Cotton Creek – flera
 Cotton Island – flera
 Cotton Lake – flera